Holmström är ett svenskt efternamn, som också är vanligt bland finlandssvenskar. Enligt offentlig statistik tillgänglig i oktober 2016 var 7101 personer med namnet Holmström bosatta i Sverige. Vid samma tid var 2269 personer med namnet Holmström bosatta i Finland.

Personer med efternamnet Holmström

A
 Adolf Fredric Holmström (1796–1865), domkyrkoorganist
 Agne Holmström (1893–1949), friidrottare
 Algot Holmström (1909–1996), folklivsforskare, stadsbibliotekarie
 Ali Holmström (1891–1964), flottningschef
 Annie Holmström  (1880–1953), tennisspelare
 Axel Holmström, flera personer
 Axel Holmström (anarkist) (1881–1947), bokförläggare, anarkist och ungsocialist
 Axel Holmström (ishockeyspelare) (född 1996)
  Axel Holmström (uppfinnare) (1870–1954), uppfinnare, flygpionjär och konstnär

B
 Ben Holmstrom (född 1987), amerikansk ishockeyspelare
 Bengt Holmström, flera personer
 Bengt Holmström (bibliotekarie) (1924–2006), biblioteksman, författare, kulturpolitiker och litteraturkritiker
 Bengt Holmström (nationalekonom) (född 1949), finländsk nationalekonom och professor
 Björn Holmström (född 1948), friidrottare
 Bo Holmström, flera personer:
 Bo Holmström (1938–2017), tv-reporter, debattör och författare
 Bo Holmström (läkare) (1931–2016), läkare och docent
 Bodil Holmström (född 1981), finländsk orienterare
 Britta Holmström (1911–1992), biståndsarbetare och politiker

C
 Carita Holmström (född 1954), finlandssvensk pianist, sångare, kompositör
 Carl Torsten Holmström (1884–1946), författare, tecknare, tidningsman
 Charlotte Holmström (född 1960), friidrottare
 Claes Holmström (född 1966), författare

E
 Egnar Holmström (1920–1986), finländsk operasångare (tenor) och kyrkomusiker
 Elvira Holmström (1850–1899), konstnär

F
 Folke Holmström (1902–1978), teolog och författare

G
 Gilbert Holmström (född 1937), jazzmusiker och komponist
 Gun Holmström (född 1964), finländsk videokonstnär
 Gunnar Holmström (1874–1933), elektroingenjör och telegraftjänsteman
 Göran Holmström (född 1963), politiker
 Gösta Holmström (1922–2014), skådespelare
 Gösta Holmström (militär) (1912–1989), militär

H
 Hans Olof Holmström (1784–1855), ärkebiskop
 Hedvig Holmström (1846–1926), skolledare

I
 Ingegerd Holmström-Bjerring (född 1921), konstnär
 Israel Holmström (1661–1708), ämbetsman och poet

J
 Jacob Holmström (född 1982), kock och krögare
 Jens Holmström (född 1991), ishockeyspelare
 Johan Holmström (född 1972), musiker och journalist
 Johan Erik Holmström (1800–1867), violast
 Johan Heltne Holmström (född 1977), författare, journalist och musiker, känd som Johan Heltne
 Johan Petter Holmström (1820–1900), bleckslagare och lumpsamlare
 Johanna Holmström (född 1981), finlandssvensk författare
 Jonas Holmström (född 1964), konstnär och kortfilmsregissör
 Josefin Holmström (född 1986), litteraturvetare och författare

K
 Karl Holmström (1925–1974), backhoppare
 Krister Holmström (1954–2008), pastor och journalist

L
 Lars Holmström (1894–1959), konstsmed
 Leonard Holmström (1840–1919), geolog och folkhögskoleföreståndare
 Lisa Holmström (1912–1996), konstnär

M
 Magnus Holmström (född 1975), nyckelharpsspelare
 Malin Holmström-Ingers (1872–1938), folkhögskollärare
 Marika Holmström (född 1969), skådespelare
 Martin Holmström (1836–1906), bagare och fabrikör
 Maths Holmström (1879–1947), officer och författare
 Mikael Holmström (född 1955), journalist och författare

N
 Niclas Holmström (född 1984), fotograf
 Nils Holmström. flera personer
 Nils Holmström (industriman) (1904–1987), industriman
 Nils  Holmström (musikdirektör) (1912–1993), kommunal musikledare
 Nils  Holmström (politiker) (1884–1949), militär, politiker, högerman

O
 Olof Holmström (1854–1921), teolog och präst
 Otto Holmström (1866–1915), konstnär

R
 Ragnar Holmström (1894–1966), författare
 Richard Holmström (1916–2000), journalist och tecknare
 Roger Holmström (1948–2016), finländsk litteraturvetare
 Rolf Holmström (1932–2012), fotbollsspelare
 Ruben Holmström (1888–1959), psykiater

S
 Shanti Holmström (född 1979), författare
 Sigrid Holmström (1906–1984), restaurangchef, litterär förebild
 Simon Holmström (född 2001), ishockeyspelare
 Stefan Holmström, flera personer
 Stefan  Holmström (fotbollsspelare) (1960–2021)
 Stefan  Holmström (kock) (född 1950)
 Stefan  Holmström (präst) (född 1952)
 Sven Holmström (1924–2019), skulptör, tecknare, mosaik- och textilkonstnär

T
 Tomas Holmström (född 1973), ishockeyspelare
 Tora Vega Holmström (1880–1967), konstnär

W
 Walter Holmström (1912–2014), konstnär
 Wiktor Holmström (1868–1948), fackföreningsman, politiker

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland